Димитър (Мито) Гоцев Тенчов или Тенчев е български зъболекар и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1878 година в българския южномакедонски град Кукуш в семейството на търговеца Гоце Тенчов (роден 1850 г., убит при пътуване в 1883 или 1885 година). Брат е на Христо Тенчов – лекар, и Иван Тенчов – аптекар, които са членове на ВМОРО, а най-малкият му брат е финансиста Кирил Тенчов.

В 1897 година завършва с дванадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това, с финансовата помощ на най-големия си брат Христо Тенчов, завършва зъболекарство във Франция. Работи като зъболекар, а инж. Христо Станишев го нарича прочут. Влиза във ВМОРО.

Към 1944 г. е в Америка, установява се в Ню Йорк.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дванадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български стоматолози
Родени в Кукуш
Димитър
Българи в САЩ